Sant Isidre (en español San Isidro) es un barrio de la ciudad de Valencia (España), perteneciente al distrito de Patraix. Está situado al suroeste de la ciudad y limita al norte con Vara de Quart, al este con Safranar, al sur con Sant Marcel·lí y Camí Real y al oeste con Faitanar. Su población en 2022 era de 10.198 habitantes.

La Ermita en el Camino Viejo de Torrente de 1902 y el conjunto de alquerías que la rodeaban dio origen al barrio.

En el Barrio se encuentran actualmente las cocheras de la EMT y el Pabellón San Isidro.

Véase también 
 Estación de Valencia-San Isidro

Referencias

Enlaces externos 

 Ayuntamiento de Valencia
 Plano de Sant Isidre en la web del Ayuntamiento de Valencia

Barrios de Valencia
Patraix